Ку́зьки, или хле́бные жуки́ () — род насекомых семейства пластинчатоусых.

Длина взрослого насекомого — 9—11 мм. Тело овальное, выпуклое, сверху немного уплощённое, ноги сильные. Окраска неяркая в основном чёрная с бронзовым или зелёным отливом. Надкрылья буро-жёлтые, красно-бурые, чёрные, жёлтые или бурые с чёрным рисунком.

Виды 

 Anisoplia agricola (Poda, 1761)
 Anisoplia andreae (Baraud, 1991)
 Anisoplia aprica (Erichson, 1847)
 Anisoplia armeniaca (Kraatz, 1883)
 Anisoplia austriaca (Herbst, 1783)
 Anisoplia babylonica (Petrovitz, 1973)
 Anisoplia baetica (Erichson, 1847)
 Anisoplia brenskei (Reitter, 1889)
 Anisoplia bromicola (Germar, 1817)
 Anisoplia bulgarica (Apfelbeck, 1909)
 Anisoplia bureschi (Zacharieva-Stoilova, 1958)
 Anisoplia campicola (Ménétriès, 1832)
 Anisoplia depressa (Erichson, 1847)
 Anisoplia deserticola (Fischer von Waldheim, 1824)
 Anisoplia dispar (Erichson, 1847)
 Anisoplia erichsoni (Reitter, 1883)
 Anisoplia faldermanni (Reitter, 1883)
 Anisoplia ferruginipes (Pic, 1901)
 Anisoplia flavipennis (Brullé, 1832)
 Anisoplia hebes (Reitter, 1903)
 Anisoplia hebrothracica (Král, 1996)
 Anisoplia imitatrix (Apfelbeck, 1909)
 Anisoplia insolita (Baraud, 1991)
 Anisoplia lanuginosa (Erichson, 1847)
 Anisoplia lata (Erichson, 1847)
 Anisoplia monticola (Erichson, 1847)
 Anisoplia noahi (Petrovitz, 1973)
 Anisoplia parva (Kraatz, 1883)
 Anisoplia phoenissa (Zaitev, 1917)
 Anisoplia pubipennis (Blanchard, 1850)
 Anisoplia pumila (Marseul, 1878)
 Anisoplia remota Reitter, 1889
 Anisoplia sabatinellii (Baraud, 1991)
 Anisoplia signata (Faldermann, 1835)
 Anisoplia taocha (Zaitzev, 1917)
 Anisoplia tempestiva (Erichson, 1847)
 Anisoplia tenebralis (Burmeister, 1844)
 Anisoplia thessalica (Reitter, 1889)
 Anisoplia tritici (Burmeister, 1855)
 Anisoplia villosa (Goeze, 1777)
 Anisoplia zwickii (Fischer von Waldheim, 1824)

Примечания

Ссылки 
 http://www.pesticidy.ru/dictionary/anisoplia

Хлебные жуки и хрущики
Роды жесткокрылых